Estación Olavarría puede referirse a dos estaciones ferroviarias de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina:

Estación Olavarría, perteneciente al Ferrocarril General Roca,
Estación Olavarría, perteneciente al otrora Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, hoy sin funcionamiento.

Y también a:
Estación Fortín Olavarría, del partido de Rivadavia, perteneciente también al Ferrocarril Provincial de Buenos Aires.